Guy d'Auvergne peut faire référence à :
 Guy  d'Auvergne, comte d'Auvergne (979-989) ;
 Guy II d'Auvergne, comte d'Auvergne (1194-1222) ;
 Guy II d'Auvergne ou de Clermont, archevêque de Vienne (v. 1268 — 1278)